{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (62601) - || 2000 SH318 ||29 september 2000 || NEAT
|-
| (62602) - || 2000 SJ318 ||29 september 2000 || NEAT
|-
| (62603) - || 2000 SD320 ||28 september 2000 || Spacewatch
|-
| (62604) - || 2000 SU320 ||30 september 2000 || LINEAR
|-
| (62605) - || 2000 SV320 ||30 september 2000 || LINEAR
|-
| (62606) - || 2000 SK325 ||29 september 2000 || Spacewatch
|-
| (62607) - || 2000 SZ330 ||27 september 2000 || Spacewatch
|-
| (62608) - || 2000 SD332 ||23 september 2000 || B. J. Gladman
|-
| (62609) - || 2000 SF333 ||26 september 2000 || Spacewatch
|-
| (62610) - || 2000 SV333 ||26 september 2000 || NEAT
|-
| (62611) - || 2000 SX334 ||26 september 2000 || NEAT
|-
| (62612) - || 2000 SQ335 ||26 september 2000 || NEAT
|-
| (62613) - || 2000 SF336 ||26 september 2000 || NEAT
|-
| (62614) - || 2000 SS339 ||25 september 2000 || Spacewatch
|-
| (62615) - || 2000 SA340 ||25 september 2000 || NEAT
|-
| (62616) - || 2000 SF343 ||24 september 2000 || LINEAR
|-
| (62617) - || 2000 SW344 ||20 september 2000 || LINEAR
|-
| (62618) - || 2000 SD348 ||20 september 2000 || LINEAR
|-
| (62619) - || 2000 SE348 ||20 september 2000 || LINEAR
|-
| (62620) - || 2000 SA350 ||29 september 2000 || LONEOS
|-
| (62621) - || 2000 SC350 ||29 september 2000 || LONEOS
|-
| (62622) - || 2000 SQ350 ||29 september 2000 || LONEOS
|-
| (62623) - || 2000 SS350 ||29 september 2000 || LONEOS
|-
| (62624) - || 2000 SX350 ||29 september 2000 || LONEOS
|-
| (62625) - || 2000 SG351 ||29 september 2000 || LONEOS
|-
| (62626) - || 2000 SK351 ||29 september 2000 || LONEOS
|-
| (62627) - || 2000 SH352 ||30 september 2000 || LONEOS
|-
| (62628) - || 2000 SL352 ||30 september 2000 || LONEOS
|-
| (62629) - || 2000 SO354 ||29 september 2000 || LONEOS
|-
| (62630) - || 2000 SZ354 ||29 september 2000 || LONEOS
|-
| (62631) - || 2000 SM355 ||29 september 2000 || LONEOS
|-
| (62632) - || 2000 SB356 ||29 september 2000 || LONEOS
|-
| (62633) - || 2000 SC356 ||29 september 2000 || LONEOS
|-
| (62634) - || 2000 SL356 ||29 september 2000 || LONEOS
|-
| (62635) - || 2000 SO356 ||29 september 2000 || LONEOS
|-
| (62636) - || 2000 SX356 ||28 september 2000 || LONEOS
|-
| (62637) - || 2000 SZ356 ||28 september 2000 || LONEOS
|-
| (62638) - || 2000 SJ357 ||28 september 2000 || LONEOS
|-
| (62639) - || 2000 SS357 ||28 september 2000 || LONEOS
|-
| (62640) - || 2000 SR358 ||24 september 2000 || NEAT
|-
| (62641) - || 2000 SZ358 ||25 september 2000 || NEAT
|-
| (62642) - || 2000 SN359 ||26 september 2000 || LONEOS
|-
| (62643) - || 2000 SH360 ||26 september 2000 || NEAT
|-
| (62644) - || 2000 SP360 ||26 september 2000 || NEAT
|-
| (62645) - || 2000 SW360 ||22 september 2000 || LONEOS
|-
| (62646) - || 2000 SO361 ||23 september 2000 || LONEOS
|-
| (62647) - || 2000 SY362 ||20 september 2000 || NEAT
|-
| (62648) - || 2000 SC363 ||19 september 2000 || LONEOS
|-
| (62649) - || 2000 SS363 ||20 september 2000 || LINEAR
|-
| (62650) - || 2000 SV363 ||20 september 2000 || LINEAR
|-
| (62651) - || 2000 SB364 ||20 september 2000 || LINEAR
|-
| (62652) - || 2000 SC364 ||20 september 2000 || LINEAR
|-
| (62653) - || 2000 SP364 ||20 september 2000 || LINEAR
|-
| (62654) - || 2000 SX364 ||21 september 2000 || LONEOS
|-
| (62655) - || 2000 SY364 ||21 september 2000 || LONEOS
|-
| (62656) - || 2000 SJ365 ||21 september 2000 || LONEOS
|-
| (62657) - || 2000 SK365 ||21 september 2000 || LONEOS
|-
| (62658) - || 2000 SN365 ||21 september 2000 || LONEOS
|-
| (62659) - || 2000 SU365 ||22 september 2000 || LONEOS
|-
| (62660) - || 2000 SV365 ||22 september 2000 || LONEOS
|-
| (62661) - || 2000 SK366 ||23 september 2000 || LONEOS
|-
| (62662) - || 2000 SN366 ||23 september 2000 || LONEOS
|-
| (62663) - || 2000 SY366 ||23 september 2000 || LONEOS
|-
| (62664) - || 2000 SP367 ||23 september 2000 || LINEAR
|-
| (62665) - || 2000 SU370 ||28 september 2000 || LONEOS
|-
| (62666) Rainawessen || 2000 TA || 1 oktober 2000 || G. Hug
|-
| (62667) - || 2000 TC || 1 oktober 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (62668) - || 2000 TR2 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62669) - || 2000 TT2 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62670) - || 2000 TK8 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62671) - || 2000 TE10 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62672) - || 2000 TY10 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62673) - || 2000 TZ10 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62674) - || 2000 TL11 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62675) - || 2000 TL12 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62676) - || 2000 TQ13 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62677) - || 2000 TE14 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62678) - || 2000 TD15 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62679) - || 2000 TK15 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62680) - || 2000 TV15 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62681) - || 2000 TJ17 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62682) - || 2000 TP17 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62683) - || 2000 TG19 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62684) - || 2000 TJ19 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62685) - || 2000 TR19 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62686) - || 2000 TD20 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62687) - || 2000 TB21 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62688) - || 2000 TQ21 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62689) - || 2000 TV22 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62690) - || 2000 TS23 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62691) - || 2000 TA24 ||2 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62692) - || 2000 TE24 ||2 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62693) - || 2000 TM24 ||2 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62694) - || 2000 TV24 ||2 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62695) - || 2000 TW24 ||2 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62696) - || 2000 TT25 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62697) - || 2000 TV25 ||1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62698) - || 2000 TO28 ||4 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (62699) - || 2000 TQ28 ||5 oktober 2000 || NEAT
|-
| (62700) - || 2000 TA30 ||1 oktober 2000 || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten